Navas (metrostation), in Spanje
Navàs, gemeente in Spanje
Longinos Navás (1858–1938), Spaans botanicus en entomoloog